De Rally van Turkije 2006, formeel 7th Rally of Turkey, was de 7e editie van de Rally van Turkije en de dertiende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2006. Het was de 420e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Kemer.

Programma

Resultaten

Statistieken

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Tur
Rally van Turkije
Sport in Antalya